Кумшор, также Войвожъёль — река в России, протекает в Республике Коми по территории района Печора. Левый приток реки Малый Аранец.

География 
Устье реки находится в 39 км по левому берегу реки Малый Аранец. Длина реки составляет 22 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000063498.

Примечания 

Бассейн Печоры
Реки района Печора